

Лайнвілл — місто, штат Алабама
 Лайнвілл — місто, штат Айова